Isna, een freguesia in de Portugese gemeente Oleiros;
de Egyptische plaats Esna